Dieser Artikel beinhaltet die Detailergebnisse der Kommunalwahlen in Hessen 2006.

Landkreise

Regierungsbezirk Darmstadt

Kreis Bergstraße (HP)

Städte

Bensheim

Bürstadt

Heppenheim (Bergstraße)

Hirschhorn (Neckar)

Lampertheim

Lindenfels

Lorsch

Neckarsteinach

Viernheim

Zwingenberg (Bergstraße)

Gemeinden

Abtsteinach

Biblis

Birkenau (Odenwald)

Einhausen (Hessen)

Fürth (Odenwald)

Gorxheimertal

Grasellenbach

Groß-Rohrheim

Lautertal (Odenwald)

Mörlenbach

Rimbach (Odenwald)

Wald-Michelbach

Landkreis Darmstadt-Dieburg (DA)

Städte

Babenhausen (Hessen)

Dieburg

Griesheim

Groß-Bieberau

Groß-Umstadt

Ober-Ramstadt

Pfungstadt

Reinheim

Kreis Groß-Gerau (GG)

Städte

Gernsheim

Groß-Gerau

Kelsterbach

Mörfelden-Walldorf

Raunheim

Riedstadt

Stadt mit Sonderstatus

Rüsselsheim

Gemeinden

Biebesheim am Rhein

Bischofsheim (Mainspitze)

Büttelborn

Ginsheim-Gustavsburg

Nauheim

Stockstadt am Rhein

Trebur

Hochtaunuskreis (HG)

Städte

Friedrichsdorf (Taunus)

Königstein im Taunus

Kronberg im Taunus

Oberursel (Taunus)

Steinbach (Taunus)

Usingen

Stadt mit Sonderstatus

Bad Homburg vor der Höhe

Gemeinden

Glashütten (Taunus)

Grävenwiesbach

Neu-Anspach

Schmitten (Hochtaunus)

Wehrheim

Weilrod

Main-Kinzig-Kreis (MKK) (HU)

Städte

Bad Orb

Bad Soden-Salmünster

Bruchköbel

Gelnhausen

Langenselbold

Maintal

Nidderau

Schlüchtern

Steinau an der Straße

Wächtersbach

Stadt mit Sonderstatus

Hanau

Gemeinden

Biebergemünd

Birstein

Brachttal

Erlensee

Flörsbachtal

Freigericht (Hessen)

Großkrotzenburg

Gründau

Hammersbach

Hasselroth

Jossgrund

Linsengericht (Hessen)

Neuberg (Hessen)

Niederdorfelden

Rodenbach (bei Hanau)

Ronneburg (Hessen)

Schöneck (Hessen)

Sinntal

Main-Taunus-Kreis (MTK)

Städte

Bad Soden am Taunus

Eppstein

Eschborn

Flörsheim am Main

Hattersheim am Main

Hochheim am Main

Hofheim am Taunus

Kelkheim (Taunus)

Schwalbach am Taunus

Gemeinden

Kriftel

Liederbach am Taunus

Sulzbach (Taunus)

Odenwaldkreis (ERB)

Städte

Bad König

Beerfelden

Breuberg

Erbach (Odenwald)

Michelstadt

Gemeinden

Brensbach

Brombachtal

Fränkisch-Crumbach

Hesseneck

Höchst im Odenwald

Lützelbach

Mossautal

Reichelsheim (Odenwald)

Rothenberg

Sensbachtal

Kreis Offenbach (OF)

Städte

Dietzenbach

Dreieich

Heusenstamm

Langen (Hessen)

Mühlheim am Main

Neu-Isenburg

Obertshausen

Rodgau

Rödermark

Seligenstadt

Gemeinden

Egelsbach

Hainburg

Mainhausen

Rheingau-Taunus-Kreis (RÜD)

Städte

Bad Schwalbach

Eltville am Rhein

Geisenheim

Idstein

Lorch (Rheingau)

Oestrich-Winkel

Rüdesheim am Rhein

Taunusstein

Gemeinden

Aarbergen

Heidenrod

Hohenstein (Untertaunus)

Hünstetten

Kiedrich

Niedernhausen

Schlangenbad

Waldems

Walluf

Wetteraukreis (FB)

Städte

Bad Nauheim

Bad Vilbel

Büdingen

Butzbach

Friedberg (Hessen)

Gedern

Karben

Münzenberg

Nidda

Niddatal

Ortenberg (Hessen)

Reichelsheim (Wetterau)

Rosbach vor der Höhe

Gemeinden

Altenstadt (Hessen)

Echzell

Florstadt

Glauburg

Hirzenhain

Kefenrod

Limeshain

Ober-Mörlen

Ranstadt

Rockenberg

Wölfersheim

Wöllstadt

Regierungsbezirk Gießen

Landkreis Gießen (GI)

Städte

Allendorf (Lumda)

Grünberg (Hessen)

Hungen

Laubach

Lich

Linden (Hessen)

Lollar

Pohlheim

Staufenberg (Hessen)

Sonderstatusstadt

Gießen

Gemeinden

Biebertal

Buseck

Fernwald

Heuchelheim (Hessen)

Langgöns

Rabenau (Hessen)

Reiskirchen

Wettenberg

Lahn-Dill-Kreis (LDK)

Städte

Aßlar

Braunfels

Dillenburg

Haiger

Herborn

Leun

Solms

Sonderstatusstadt

Wetzlar

Gemeinden

Bischoffen

Breitscheid (Hessen)

Dietzhölztal

Driedorf

Ehringshausen

Eschenburg

Greifenstein (Hessen)

Hohenahr

Hüttenberg (Hessen)

Lahnau

Mittenaar

Schöffengrund

Siegbach

Sinn (Hessen)

Waldsolms

Landkreis Limburg-Weilburg (LM)

Städte

Bad Camberg

Hadamar

Limburg an der Lahn

Runkel

Weilburg

Gemeinden

Beselich

Brechen

Dornburg (Hessen)

Elbtal (Hessen)

Elz (Westerwald)

Hünfelden

Löhnberg

Selters (Taunus)

Villmar

Waldbrunn (Westerwald)

Weinbach

Marktflecken

Mengerskirchen

Merenberg

Weilmünster

Landkreis Marburg-Biedenkopf (MR)

Städte

Amöneburg

Biedenkopf

Gladenbach

Kirchhain

Neustadt (Hessen)

Rauschenberg

Stadtallendorf

Wetter (Hessen)

Sonderstatusstadt

Marburg

Gemeinden

Angelburg

Bad Endbach

Breidenbach (Hessen)

Cölbe

Dautphetal

Ebsdorfergrund

Fronhausen

Lahntal

Lohra

Münchhausen

Steffenberg

Weimar (Lahn)

Wohratal

Vogelsbergkreis (VB)

Städte

Alsfeld

Grebenau

Herbstein

Homberg (Ohm)

Kirtorf

Lauterbach (Hessen)

Romrod

Schlitz (Vogelsbergkreis)

Schotten (Stadt)

Ulrichstein

Gemeinden

Antrifttal

Feldatal

Freiensteinau

Gemünden (Felda)

Grebenhain

Lautertal (Vogelsberg)

Mücke (Hessen)

Schwalmtal (Hessen)

Wartenberg (Hessen)

Regierungsbezirk Kassel

Landkreis Fulda (FD)

Städte

Gersfeld (Rhön)

Hünfeld

Tann (Rhön)

Sonderstatusstadt

Fulda

Gemeinden

Bad Salzschlirf

Burghaun

Dipperz

Ebersburg

Ehrenberg (Rhön)

Eichenzell

Eiterfeld

Flieden

Großenlüder

Hilders

Hofbieber

Hosenfeld

Kalbach

Künzell

Neuhof (bei Fulda)

Nüsttal

Petersberg (Hessen)

Poppenhausen (Wasserkuppe)

Rasdorf

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (HEF)

Städte

Bad Hersfeld

Bebra

Heringen (Werra)

Rotenburg an der Fulda

Gemeinden

Alheim

Breitenbach am Herzberg

Cornberg

Friedewald (Hessen)

Hauneck

Haunetal

Hohenroda

Kirchheim (Hessen)

Ludwigsau

Nentershausen (Hessen)

Neuenstein (Hessen)

Niederaula

Philippsthal (Werra)

Ronshausen

Schenklengsfeld

Wildeck

Landkreis Kassel (KS)

Städte

Bad Karlshafen

Baunatal

Grebenstein

Hofgeismar

Immenhausen

Liebenau (Hessen)

Naumburg (Hessen)

Trendelburg

Vellmar

Wolfhagen

Zierenberg

Gemeinden

Ahnatal

Bad Emstal

Breuna

Calden

Espenau

Fuldabrück

Fuldatal

Habichtswald (Gemeinde)

Helsa

Kaufungen

Lohfelden

Nieste (Gemeinde)

Niestetal

Oberweser

Reinhardshagen

Schauenburg

Söhrewald

Wahlsburg

Schwalm-Eder-Kreis (HR)

Städte

Borken (Hessen)

Felsberg (Hessen)

Fritzlar

Gudensberg

Homberg (Efze)

Melsungen

Neukirchen (Knüll)

Niedenstein

Schwalmstadt

Schwarzenborn (Knüll)

Spangenberg

Gemeinden

Bad Zwesten

Edermünde

Frielendorf

Gilserberg

Guxhagen

Jesberg

Knüllwald

Körle

Malsfeld

Morschen

Neuental

Oberaula

Ottrau

Schrecksbach

Wabern (Hessen)

Willingshausen

Werra-Meißner-Kreis (ESW)

Städte

Bad Sooden-Allendorf

Eschwege

Großalmerode

Hessisch Lichtenau

Sontra

Waldkappel

Wanfried

Witzenhausen

Gemeinden

Berkatal

Herleshausen

Meinhard

Meißner (Gemeinde)

Neu-Eichenberg

Ringgau

Wehretal

Weißenborn (Hessen)

Landkreis Waldeck-Frankenberg (KB)

Städte

Bad Arolsen

Bad Wildungen

Battenberg (Eder)

Diemelstadt

Frankenau

Frankenberg (Eder)

Gemünden (Wohra)

Hatzfeld (Eder)

Korbach

Lichtenfels (Hessen)

Rosenthal (Hessen)

Volkmarsen

Waldeck (Stadt)

Gemeinden

Allendorf (Eder)

Bromskirchen

Burgwald

Diemelsee (Gemeinde)

Edertal

Haina (Kloster)

Twistetal

Vöhl

Willingen (Upland)

Kreisfreie Städte

Darmstadt (DA) (Reg.-Bez. Darmstadt)

Frankfurt am Main (F) (Reg.-Bez. Darmstadt)

Kassel (KS) (Reg.-Bez. Kassel)

Offenbach am Main (OF) (Reg.-Bez. Darmstadt)

Wiesbaden (WI) (Reg.-Bez. Darmstadt) 

Hessen #Detailergebnisse
2006